MKT steht für:
 Lincoln MKT, US-amerikanischer Pkw
 Makedonski Telekom, Telekommunikationsunternehmen in Nordmazedonien, Teil der Magyar Telekom
 Mathematische Keilschrifttexte 1–3, herausgegeben von Otto Neugebauer
 Menschen – Kulturen – Traditionen. Studien aus den Forschungsclustern des Deutschen Archäologischen Instituts, archäologisches Reihenwerk
 Mean Kinetic Temperature und ist eine internationale Standardformel zur Auswertung von grafisch dargestellten Temperaturkurven
 Marburger Konzentrationstraining
 Metakognitives Training
 Medizinischer Krankentransport
 Minkuotang, ehemalige Partei auf Taiwan
 Missouri-Kansas-Texas Railroad, eine ehemalige Bahngesellschaft in den Vereinigten Staaten
 Mario Kart Tour, Rennspiel aus dem Jahr 2019
 Mortal Kombat Trilogy, Computerspiel aus dem Jahr 1996
 multifunktionales Kartenterminal
 einen Kondensatortyp in der Elektrotechnik, siehe Kunststoff-Folienkondensator
 Mankato Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Mankato, Blue Earth County, Minnesota
 Emkaytee Airfield (ehemals MKT Airfield), privates Flugfeld bei Weddell (Northern Territory), Litchfield Municipality, Northern Territory
 MKT Krankentransport, eine Rettungsdienstorganisation in Bayern
Mkt. steht für:
 die Abkürzung von Marketing

mkt steht für:
 Vamale (ISO-639-3-Code), eine der Neukaledonien-Sprachen auf Neukaledonien

Abkürzung